Сан Дамијан има више значења:

 Сан Дамијан (Синталапа), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сан Дамијан (Сан Мигел де Аљенде), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику